Юковские — русский дворянский род.

Восходит к началу XVII века и записан в VI часть родословной книги Вологодской губернии.

Описание герба 
В золотом поле красная стена с золотыми швами, с тремя зубчатыми башнями и открытыми золотыми воротами. В них чёрная, наполовину открытая решётка.

Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — пять золотых страусовых перьев, на них три красные с тремя зубцами башни с золотыми швами. Намёт красный с золотом. Герб Юковских внесён в Часть 17 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесённых в Общий Гербовник, стр. 18.

Ссылки 
 
 ДС, том XVII, стр.18 
 

Шляхетские роды герба Гржимала
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев